Loipfering ist der Ortsname von

 Loipfering (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Loipfering (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern